Bukova vagy Buková:
 Csehország
 Buková, település a Dél-plzeňi járásban
 Buková, település a Prostějovi járásban
 Buková u Příbramě, település a Příbrami járásban
 Nová Buková, település a Pelhřimovi járásban
 Velká Buková, település a Rakovníki járásban
 Buková, Bernartice településrésze a Jeseníki járásban
 Buková, Dlažov településrésze a Klatovyi járásban
 Buková, Mezholezy településrésze a Domažlicei járásban
 Buková, Nížkov településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Buková, Olešnice településrésze a České Budějovice-i járásban
 Buková, Pravonín településrésze a Benešovi járásban
 Buková, Řemíčov településrésze a Tábori járásban
 Buková, Třešť településrésze a Jihlavai járásban
 Buková, Věšín településrésze a Příbrami járásban
 Buková Lhota, Benešov településrésze a Benešovi járásban
 Malá Buková, Velká Buková településrésze a Rakovníki járásban
 Horvátország
 Bukova, település Verőce-Drávamente megyében
 Románia
 Bukova, település Krassó-Szörény megyében
 Szlovákia
 Bikszárd (szlovákul Buková), község a Nagyszombati kerület Nagyszombati járásában